A Bigger Splash – dipinto di David Hockney
A Bigger Splash – film documentario del 1973 diretto da Jack Hazan
A Bigger Splash – film del 2015 diretto da Luca Guadagnino